Азербайджанская мини-футбольная Премьер-лига () — соревнование среди азербайджанских мини-футбольных клубов, проводящееся под эгидой Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Этот чемпионат является главным футзальным чемпионатом Азербайджана.

Клубы сезона 2009—2010 
 Араз (Нахичевань)
 Азметко
 Нефтчи Баку
 Экол Баку
 Карабах В. Агдам
 Сумгаит
 Апшерон Сарай

Чемпионы

Ссылки 
 Чемпионат Азербайджана по мини-футболу на futsalplanet.com 

Мини-футбол в Азербайджане
Азербайджан